Syðradalur, färöisch „Südtal“ ist der Name von zwei verschiedenen Ortschaften auf den Färöern:

Ein Ort auf Kalsoy, siehe Syðradalur (Kalsoy)
Ein Ort auf Streymoy, siehe Syðradalur (Streymoy)